Tom Browne est un patronyme anglophone porté par :
 Tom Browne (1870-1910), auteur de bande dessinée et illustrateur britannique ;
 Tom Browne (1945-), acteur et présentateur radio britannique ;
 Tom Browne (1954-), trompettiste de jazz américain.

Voir aussi 
 Tom Brown